Pjeskarica (lat. Arenaria), rod od preko 180 vrsta jednogodišnjeg i dvogodišnjeg raslinja i trajnica, rjeđe polugrmova, raširenog po svim kontinentima osim Australije. U Hrvatskoj raste nekoliko vrsta okruglasta pjeskarica (A. orbicularis), puzajuća pjeskarica (A. serpyllifolia), trepavičava pjeskarica (A. ciliata), žutozelena pjeskarica (A. leptoclados) i nježna ili vitka pjeskarica (A. gracilis)

Rod pripada porodici klinčićevki, a svoje ime dao je tribusu Arenarieae

Vrste 

 Arenaria acaulis Montesinos & Kool
 Arenaria achalensis Griseb.
 Arenaria aggregata (L.) Loisel.
 Arenaria alfacarensis Pamp.
 Arenaria algarbiensis Welw. ex Willk.
 Arenaria alpamarcae A.Gray
 Arenaria altorum Standl. & Steyerm.
 Arenaria andina Rohrb.
 Arenaria angustifolia McNeill
 Arenaria angustifolioides Kit Tan & Sorger
 Arenaria antitaurica McNeill
 Arenaria aphanantha Wedd.
 Arenaria arcuatociliata G.López & Nieto Fel.
 Arenaria armerina Bory
 Arenaria assadii Fadaie
 Arenaria aucheriana Boiss.
 Arenaria balansae Boiss.
 Arenaria balearica L.
 Arenaria balfouriana W.W.Sm.
 Arenaria barbata Franch.
 Arenaria benthamii Fenzl ex Torr. & A.Gray
 Arenaria bertolonii Fiori & Paol.
 Arenaria biflora L.
 Arenaria bisulca (Bartl.) Fenzl ex Rohrb.
 Arenaria boliviana F.N.Williams
 Arenaria bourgaei Hemsl.
 Arenaria bryoides Willd. ex D.F.K.Schltdl.
 Arenaria bungei Barkoudah
 Arenaria capillipes (Boiss.) Boiss.
 Arenaria cariensis Carlström
 Arenaria carinata (Muschl.) Molinari
 Arenaria catamarcensis Pax
 Arenaria cerastioides Poir.
 Arenaria chiapensis Standl. & Steyerm.
 Arenaria cikaea F.K.Mey.
 Arenaria ciliata L.
 Arenaria cinerea DC.
 Arenaria conferta Boiss.
 Arenaria conica Boiss.
 Arenaria conimbricensis Brot.
 Arenaria controversa Boiss.
 Arenaria crassipes Baehni & J.F.Macbr.
 Arenaria cretica Spreng.
 Arenaria deflexa Decne.
 Arenaria delaguardiae G.López & Nieto Fel.
 Arenaria densissima Wall. ex Edgew. & Hook.f.
 Arenaria dicranoides Kunth
 Arenaria digyna Willd. ex D.F.K.Schltdl.
 Arenaria dyris Humbert
 Arenaria edulis S.Watson
 Arenaria eliasiana Kit Tan & Sorger
 Arenaria emarginata Brot.
 Arenaria engleriana Muschl.
 Arenaria erinacea Boiss.
 Arenaria filicaulis Fenzl ex Griseb.
 Arenaria fontqueri Cardona & J.M.Monts.
 Arenaria fragillima Rech.f.
 Arenaria funiculata Fior & P.O.Karis
 Arenaria fursei Lazkov
 Arenaria geladaindongensis R.F.Huang & S.K.Wu
 Arenaria gionae Gustavsson
 Arenaria globiflora (Fenzl) Wall. ex Edgew. & Hook.f.
 Arenaria glochidisperma (J.M.Monts.) Fior & P.O.Karis
 Arenaria gothica Fr.
 Arenaria gracilis Waldst. & Kit.
 Arenaria grandiflora L.
 Arenaria graveolens Schreb.
 Arenaria guicciardii Heldr. ex Boiss.
 Arenaria gypsostrata B.L.Turner
 Arenaria halacsyi Bald.
 Arenaria hintoniorum B.L.Turner
 Arenaria hispanica Spreng.
 Arenaria hispida L.
 Arenaria horizontalis (Muschl.) Molinari
 Arenaria humifusa Wahlenb.
 Arenaria huteri A.Kern.
 Arenaria jamesoniana Rohrb.
 Arenaria kandavanensis Fadaie, Sheidai & Assadi
 Arenaria katoana Makino
 Arenaria kotschyana Fenzl
 Arenaria kourosii Parsa
 Arenaria kurdica McNeill
 Arenaria ladyginii Kozhevn.
 Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb.
 Arenaria latisepala R.F.Huang & S.K.Wu
 Arenaria lessertiana Fenzl
 Arenaria leucadia Phitos & Strid
 Arenaria libanotica Kotschy
 Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte
 Arenaria livermorensis Correll
 Arenaria longibracteata Fadaie
 Arenaria longipedunculata Hultén
 Arenaria ludens Shinners
 Arenaria luschanii McNeill
 Arenaria lycopodioides Willd. ex D.F.K.Schltdl.
 Arenaria macrocalyx Tausch
 Arenaria macrosepala Boiss.
 Arenaria mairei Emb.
 Arenaria mandoniana Wedd.
 Arenaria mattfeldii Baehni
 Arenaria mcneillii Aytaç & H.Duman
 Arenaria merckioides Maxim.
 Arenaria mexicana (Bartl.) Steud.
 Arenaria microcalyx Koç & Hamzaoglu
 Arenaria minutissima Rech.f. & Esfand.
 Arenaria mirdamadii Rech.f.
 Arenaria modesta Dufour
 Arenaria mons-cragus Kit Tan & Sorger
 Arenaria montana L.
 Arenaria moritziana Pax
 Arenaria muralis (Link) Sieber & Spreng.
 Arenaria musciformis Triana & Planch.
 Arenaria neelgherrensis Wight & Arn.
 Arenaria nevadensis Boiss. & Reut.
 Arenaria nitida (Bartl.) Rohrb.
 Arenaria norvegica Gunnerus
 Arenaria obtusiflora Kunze
 Arenaria oligosperma Naudin
 Arenaria olloixii Jahand., Maire & Weiller
 Arenaria orbicularis Vis.
 Arenaria orbiculata Royle ex Edgew. & Hook.f.
 Arenaria orbignyana Wedd.
 Arenaria oreophila Hook.f.
 Arenaria oresbia Greenm.
 Arenaria pallens Muschl.
 Arenaria paludicola B.L.Rob.
 Arenaria pamphylica Boiss. & Heldr.
 Arenaria parvifolia Benth.
 Arenaria pedunculosa Wedd.
 Arenaria peloponnesiaca Rech.f.
 Arenaria pentagyna Moc. & Sessé ex Ser.
 Arenaria peruviana (Muschl.) Molinari
 Arenaria peyritschii Rohrb.
 Arenaria phitosiana Greuter & Burdet
 Arenaria × piifontii M.B.Crespo & Mateo
 Arenaria pintaudii Molinari
 Arenaria pleurantha Phil.
 Arenaria poeppigiana Rohrb.
 Arenaria polytrichoides Edgew.
 Arenaria pomelii Munby
 Arenaria provincialis Chater & P.Halliday
 Arenaria pseudofrigida (Ostenf. & O.C.Dahl) Steffen
 Arenaria pungens Clemente ex Lag.
 Arenaria puranensis L.H.Zhou
 Arenaria purpurascens Ramond ex DC.
 Arenaria pycnophylla Rohrb.
 Arenaria pycnophylloides Pax
 Arenaria querioides Pourr. ex Willk.
 Arenaria quirosii Standl.
 Arenaria radians Benth.
 Arenaria redowskii Cham. & Schltdl.
 Arenaria reinholdiana Molinari
 Arenaria reptans Hemsl.
 Arenaria retusa Boiss.
 Arenaria rhodia Boiss.
 Arenaria rivularis Phil.
 Arenaria rohrbachiana Garcke
 Arenaria rotundifolia M.Bieb.
 Arenaria runemarkii Phitos
 Arenaria sabulinea Griseb. ex Fenzl.
 Arenaria saponarioides Boiss. & Balansa
 Arenaria saxigena (Humbert & Maire) Dobignard
 Arenaria semiromica Fadaie
 Arenaria serpens Kunth
 Arenaria serpyllifolia L.
 Arenaria sipylea Boiss.
 Arenaria sivasica Kit Tan & Sorger
 Arenaria smithiana Mattf.
 Arenaria soratensis Rohrb.
 Arenaria speluncarum McNeill
 Arenaria standleyi Baehni & J.F.Macbr.
 Arenaria stuebelii Hieron.
 Arenaria suffruticosa Fior & P.O.Karis
 Arenaria taiwanensis S.S.Ying
 Arenaria tejedensis (Willk.) Fior & P.O.Karis
 Arenaria tenella Kit. ex Schult.
 Arenaria tenera Edgew.
 Arenaria tequilana B.L.Turner
 Arenaria tetragyna Willd. ex D.F.K.Schltdl.
 Arenaria tetraquetra L.
 Arenaria tmolea Boiss.
 Arenaria tomentosa Willk.
 Arenaria uninervia McNeill
 Arenaria venezuelana Briq.

Sinonimi 
 Alsinanthe (Fenzl) Rchb.
 Alsinanthus Desv.
 Alsinella Sw.
 Assoella J.M.Monts.
 Brewerina A.Gray
 Cernohorskya Á.Löve & D.Löve
 Chetropis Raf.
 Dolophragma Fenzl
 Euthalia Rupr.
 Gouffeia Robill. & Castagne ex DC.
 Greniera J.Gay
 Gypsophytum Adans.
 Halianthus Fr.
 Honckenia Raf.
 Moehringella (Franch.) H.Neumayer
 Willwebera Á.Löve & D.Löve

Izvori 

Arenarieae